

Sigle 
 Half-Life – videogioco sparatutto in prima persona
 Historia Langobardorum – opera di Paolo Diacono
 Hovedstadens Lokalbaner – compagnia ferroviaria danese

Mineralogia 
 Hl – abbreviazione di halite

Edilizia 
 HL – Hydraulic Lime: sigla identificativa della calce idraulica secondo la UNI EN 459-1

Unità di misura 
 hl – simbolo dell'ettolitro

Altro 
 HL – targa automobilistica del distretto di Hollabrunn (Austria)
 HL – targa automobilistica di Lubecca (Germania)

Note